Sportclub Rotation steht für:
 SC Rotation Berlin, Sportclub der Sportvereinigung Rotation in Berlin (Ost)
 SC Rotation Leipzig, Sportclub der Sportvereinigung Rotation in Leipzig